Ударные волны:

Ударная волна — в физике, скачок уплотнения, распространяющийся в среде со сверхзвуковой скоростью.
Ударные волны — низкобюджетный фильм ужасов режиссёра Кена Видерхорна 1976 года